GBA est un sigle qui peut signifier :
 Game Boy Advance, une console de jeux vidéo portable ;
Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz, plénipotentiaire chargé de la main d'œuvre, titre porté par Fritz Sauckel durant la Seconde Guerre mondiale.
 KFC Germinal Beerschot Anvers, un club de football belge basé à Anvers ;
 Grand Bond en avant, un épisode historique chinois du  ;
 , une méthode d'authentification en téléphonie mobile ;
 glissière béton armé, une glissière employée pour protéger les chantiers de travaux publics ;
 glissière en béton adhérent, un mur de protection routier ;
 Grande brasserie ardennaise, une célèbre brasserie des Ardennes françaises qui exista de 1921 à 1979 et dont le siège était situé à Sedan ;
 GBA (glucosidase beta acid), un gène ;
 Association du barreau du Ghana (en anglais Ghana Bar Association)

GBA est un code qui peut signifier :
 Aurigny, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 gbaya, un groupe de langues oubanguiennes, dans la norme ISO 639 des codes des langues.

Référence 

Code